Miejscowości
 Fiorentino – gmina w San Marino
 Castiglion Fiorentino
 Montelupo Fiorentino
 Fiorentino) – stolica historycznej diecezji we Włoszech w prowincji Foggia

Osoby o nazwisku Fiorentino
 Linda Fiorentino
 Rosso Fiorentino
 Francesco Fiorentino